Joseph Labbé – tiratore a segno e tiratore a volo francese
 Philippe Labbe -gesuita, storico e grecista francese
 Stephanie Labbé – calciatrice canadese
 Triangolo di Labbé – in semeiotica come la proiezione dello stomaco sulla parete anteriore dell'addome